Kaczory puede hacer referencia a varias localidades de Polonia:

 Kaczory, en el distrito de Ostrów Wielkopolski (Gran Polonia).
 Kaczory, en el distrito de Piła (Gran Polonia).
 Kaczory, en el municipio de Wiśniew (Siedlce, Mazovia).
 Kaczory, en el municipio de Wodynie (Siedlce, Mazovia).
 Kaczory (Varmia y Masuria).